Tempio di Diana – edificio sacro della religione romana, situato sull'Aventino, a Roma
Santuario di Diana Aricina (o Santuario di Diana Nemorense) – edificio sacro della religione romana, situato a Nemi
Tempio di Diana – struttura megalitica situata a Cefalù
Tempio di Diana – edificio sacro della religione romana, situato a Nîmes
Tempio di Diana Tifatina – edificio sacro della religione romana, situato a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua
Tempio di Diana –  tempio monoptero situato a Villa Borghese